Le qualificazioni al Campionato mondiale di beach soccer 2015 della zona europea si sono svolte in un torneo unico a Jesolo, in Italia, dal 5 al 14 settembre 2014.

Squadre partecipanti
Le squadre confermate dovevano essere 24 ma la Georgia si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Regolamento
Nella prima fase le 23 squadre si divideranno in 5 girone da 4 squadre e in 1 da 3 squadre. Avanzano al secondo turno le prime 2 di ogni girone più le 4 migliori terze. Alla fase finale si qualificano le prime dei 4 gironi che si qualificheranno anche per il Campionato mondiale di beach soccer 2015

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Seconda fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Tabellone 13º/16º posto

Tabellone 9º/12º posto

Tabellone 5º/8º posto

Tabellone 1º/4º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Campionato mondiale di beach soccer